Тамаши — имя собственное.

 Тамаши — город в центре Венгрии, в медье Тольна.
 Тамаши, Арон (1897—1966) — венгерский писатель.
 Тамаши, Иштван (1924—1995) — венгерский селекционер растений.